est un terme anglais signifiant « gabarit », « patron », « modèle », et peut désigner :
 en informatique :
 en programmation informatique : un template (ou « patron »), syntaxe permettant d’écrire du code qui peut être utilisé pour différents types de données ou valeurs, disponible dans des langages tels que C++, D et Java ;
 principalement en développement web : un  (ou « gabarit »), code informatique dont une partie est destinée à être transformée lors de la livraison en fonction de données d’entrée, par exemple pour générer une page web dynamique (entre autres, Django utilise de tels gabarits, et Haml est un langage de gabarits) ;
 un , fichier contenant une structure réutilisable pour créer des documents semblables ;
 un , appareil utilisé en sport automobile ;
 , un roman de science-fiction écrit par Matthew Hughes.

Voir aussi